Milenii: Mileniul al II-lea î.Hr. - Mileniul I î.Hr. - Mileniul I

Secole: Secolul al V-lea î.Hr. - Secolul al IV-lea î.Hr. - Secolul al III-lea î.Hr.

Decenii: Anii 440 î.Hr. Anii 430 î.Hr. Anii 420 î.Hr. Anii 410 î.Hr. Anii 400 î.Hr. - Anii 390 î.Hr. - Anii 380 î.Hr. Anii 370 î.Hr. Anii 360 î.Hr. Anii 350 î.Hr. Anii 340 î.Hr.

Ani: 398 î.Hr. 397 î.Hr. 396 î.Hr. 395 î.Hr. 394 î.Hr. - 393 î.Hr. - 392 î.Hr. 391 î.Hr. 390 î.Hr. 389 î.Hr. 388 î.Hr. 387 î.Hr.
 


Evenimente

Arte, Științe, Literatură și Filosofie

Nașteri

Decese 

Anii 390 î.Hr.